ASDA steht als Abkürzung für:
 ASDA (Supermarkt), eine britische Supermarktkette 
 Accelerate-Stop Distance Available, die verfügbare Startabbruchstrecke in der Luftfahrt, siehe Flugleistung
 Automatische Staudynamikanalyse, ein Verkehrsflussmodell, siehe ASDA/FOTO

Siehe auch:
 ASTA

Abkürzung